Wire (engl. „Draht“, „Leitung“) steht für:

 Wire (Messe), eine internationale Draht- und Kabel-Fachmesse in Düsseldorf
 Wire (Band), eine (Post)Punk- und Rockband aus London (ab 1976)
 Wire (Zeitschrift), eine Fachzeitschrift in englischer Sprache für die europäische Draht-, Feder-, Formteil- und Kabelindustrie
 The Wire (Zeitschrift), eine britische Fachzeitschrift für experimentelle und avantgardistische Musik
 The Wire, eine US-amerikanische Fernsehserie von David Simon
 WIRE (Rundfunk), US-amerikanischer Radiosender, bekannt geworden durch das Brown County Jamboree
 Wire to Wire, Lied der englisch-schwedischen Indie-Rockband Razorlight
 X-by-Wire, Namenserweiterung
 Wire (Messenger), plattformunabhängige Kommunikationsplattform

WIRE als Abkürzung ist:
 Wide Field Infrared Explorer, ein gescheitertes Weltraumteleskop der NASA

WiRe als Abkürzung ist:
 WiRe, Abkürzung für Wirtschaftlichkeitsrechnung

Siehe auch:
 Weir
 Weier
 Wyre

Abkürzung